ZTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tête-à-la-Baleine (Québec), (Canada)